Swidnitz ist der deutsche Namen von

 Svídnice u Slatiňan, Ortschaft in Tschechien
 Svídnice (Dymokury), Ortschaft in Tschechien